Rio Santo Antônio est le nom de plusieurs cours d'eau:

le rio Santo Antônio, rivière de l'État du Minas Gerais
 le rio Santo Antônio, rivière de l'État de Santa Catarina